

Prénom 
Hanna est un prénom féminin.

Patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Abdallah Hanna (1956-), homme politique libanais ;
 Arthur Dion Hanna (1928-2021), homme politique bahaméen ;
 Bart Hanna (1948-), sculpteur et illustrateur inuit ;
 Elizabeth Hanna (1953-), actrice canadienne ;
 G Dallas Hanna (1887-1970), zoologiste, malacologiste et paléontologue américain ;
 H. Craig Hanna (1967-), peintre américain ;
 John Hanna (1935-2005), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Kathleen Hanna (1969-), musicienne américaine ;
 Laurence Arnold Hanna (1892-1979), homme politique canadien en Colombie-Britannique ;
 Marcus Hanna (1837-1904), industriel et homme politique américain ;
 Ray Hanna (1928-2005), aviateur anglais ;
 Roland Hanna (1932-2002), pianiste de jazz américain ;
 Virginie Hanna, auteur français pour la jeunesse ;
 William Hanna (1910-2001), réalisateur, producteur, scénariste, acteur et compositeur américain.

Bible 
 Hanna, personnage biblique, épouse d'Elkana et mère de Samuel, prophète et dernier juge d'Israël, protagoniste des premiers chapitres du premier livre de Samuel.

Météorologie 
 Plusieurs cyclones tropicaux nommés Hanna

Télévision 
 Sam Hanna, personnage fictif de la série NCIS : Los Angeles.
 Hanna, série télévisée créée par David Farr et diffusée sur le service Prime Video.

Cinéma 
 Hanna, film de Joe Wright sorti en 2011.

Bande dessinée 
 Hanna, second tome de la série de bande dessinée Dent d'ours produite par Yann (scénario) et Alain Henriet (dessin).

Toponyme 

 Hanna, bourg de l'Alberta, au Canada ;
 Hanna, ville américaine située en Oklahoma ;
 Hanna, municipalité du Wyoming aux États-Unis ;
 Lac Hanna, lac français de l'île principale des Kerguelen ;
 Hanna, gmina rurale du powiat de Włodawa, voïvodie de Lublin, en Pologne ;
 Hanna, village centre de la gmina précitée.